El Charquillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Charquillo, San Luis Potosí, ort, 
 El Charquillo, Veracruz, ort, Chiconquiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar